Giappone
 Teshio – antica provincia
 Teshio – fiume dell'isola Hokkaidō
 Teshio – comune del distretto di Teshio, prefettura di Hokkaidō